El término italiano sparviero, que significa gavilán, tiene varias referencias militares relacionadas:

 El Savoia-Marchetti SM.79, bombardero italiano de la Segunda Guerra Mundial.
 El Sparviero, portaaviones italiano de la Segunda Guerra Mundial, conversión inconclusa del transatlántico Augustus.
 La clase Sparviero de hidroalas de la Marina Militare de Italia.